Алекса́ндр Никола́евич Го́ликов: Голиков, Александр Николаевич (1931—2010) — советский и российский гидробиолог, малаколог.
 Голиков, Александр Николаевич (род. 1952) — советский хоккеист.